Queffélec, ou '', est un patronyme d'origine bretonne, notamment porté par :

Notes et références 

Patronyme breton